Diplulmaris är ett släkte av maneter. Diplulmaris ingår i familjen Ulmaridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Skivmaneter
Diplulmaris